Osoby:
 Sekwoja (osoba) – twórca alfabetu Czirokezów
Miejscowości w USA:
 Sequoyah – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Rogers
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sequoyah (ang. Sequoyah County) – w stanie Oklahoma